Clarksburg ist die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clarksburg (Illinois), im Shelby County
 Clarksburg (Kalifornien), im Yolo County
 Clarksburg (Kentucky), im Lewis County
 Clarksburg (Maryland), im Montgomery County
 Clarksburg (Massachusetts), im Berkshire County
 Clarksburg (Missouri), im Moniteau County
 Clarksburg (New Jersey), im Monmouth County
 Clarksburg (Ohio), im Ross County
 Clarksburg (Pennsylvania), im Indiana County
 Clarksburg (Tennessee), im Carroll County
 Clarksburg (West Virginia), im Harrison County.

im NRHP gelistete Objekte:
 Clarksburg Downtown Historic District, in Clarksburg, West Virginia, ID-Nr. 82004794
 Clarksburg Methodist Episcopal Church, in Millstone Township, New Jersey, ID-Nr. 99000084
 Clarksburg Schoolhouse, in Clarksburg, Illinois, ID-Nr. 00000952